Riverside Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Riverside Historic District (Florida), ID-Nr. 85000689
 Riverside Historic District (Illinois), ID-Nr. 69000055
 Riverside Historic District (Delaware County, Indiana), ID-Nr. 99000733
 Riverside Historic District (Vanderburgh County, Indiana), ID-Nr. 78000059
 Riverside Historic District (Maryland), ID-Nr. 08000358
 Riverside Historic District (Craven County, North Carolina), ID-Nr. 87002579
 Riverside Historic District (Pasquotank County, North Carolina), ID-Nr. 94000165